Аристио́н () — мужское имя греческого происхождения; восходит к  —  «быть лучшим, славнейшим, первым, выделяться, отличаться». Известные носители:

  (VI век до н. э.) — древнегреческий скульптор из Пароса.
 Аристион (умер в 86 году до н. э.) — тиран Афин, правивший в 88 — 86 годах до н. э.
 Аристион — епископ Малой Александрии, священномученик, память — .

См. также 
 Аристон